Master and Commander může znamenat:

 Master and Commander – bývalá hodnost důstojníka britského vojenského námořnictva
 Master and Commander – historický román Patricka O'Briana
 Master and Commander: Odvrácená strana světa – film z roku 2003 režiséra Petera Weira